Witness: The Tour — четвертый концертный тур американской певицы Кэти Перри в поддержку её четвертого студийного альбома Witness. Тур стартовал 19 сентября 2017 года в Монреале, Канада. Последним городом, который Перри посетит в рамках тура станет Окленд, Новая Зеландия, 21 августа 2018 года. В общей сложности певица даст 113 концертов. Перри посетила Северную Америку, Южную Америку, Азию, Европу, Африку и Океанию. В июне 2018 года издание Pollstar поставило тур на 14-ое место в «Топ-100 самых успешных туров в 2018 году» с доходом 48,8 млн. долларов и 577 617 проданных билетов. По данным Billboard, общий доход с тура составил 124,2 млн. долларов.

История 
Перри анонсировала тур 15 мая 2017 года вместе с названием и датой выхода альбома Witness. При покупке билета владельцу доставалась и копия альбома. В Северной Америке с каждого проданного билета один доллар шел в благотворительный фонд Boys & Girls Clubs of America. Также билет можно было получить бесплатно, работая волонтером в благотворительной организации Global Citizen. Позднее было объявлено, что в период с сентября 2017 года по февраль 2018 на разогреве будут выступать Карли Рэй Джепсен, Ноа Сайрус и Purity Ring. Изначально планировалось, что тур начнется в городе Колумбус 7 сентября 2017 года, однако начало тура перенесли на две недели из-за больших проблем со сроками производства, несколько деталей сцены ещё не было готово.

Незадолго до выпуска альбома были опубликованы даты европейской части турне. Дополнительные даты для концертов в Лондоне, Амстердаме, Париже, Барселоне и Лиссабоне были добавлены позже. В марте стало известно, что Туве Стирке и Хейли Стейнфелд будут выступать на разогреве в Европе.

В июле 2017 года были добавлены даты для Океании с июля по август 2018 года. в июле 2017 года было добавлено три дополнительных австралийских даты по многочисленным просьбам фанатов. 9 мая 2018 Перри объявила еще два шоу в Аделаиде и в Сиднее.

В октябре 2017 года Кэтрин объявила, что в Мексике в мае пройдет три концерта в рамках тура. После солд-аута на все три концерта, были добавлены новые даты. Также в рамках латиноамериканской ветки Перри посетила Бразилию, Аргентину, Перу и Чили.

В Азии концерты состоялись в период с марта по апрель 2018 года. В Африке запланированы три концерта в июле, в городе Йоханнесбурге.

Witness: Coming Home 
В 2017 и 2018 годах родной штат Кэти — Калифорния довольно сильно пострадал от таких стихийных бедствий как лесные пожары и оползни. Поэтому 20 мая 2018 Перри в сотрудничестве с фондами 93108 Fund и The 805 UndocuFund провела специальный благотворительный концерт «Witness: Coming Home», который состоялся в ее родном городе Санта-Барбара. На концерт могли попасть все желающие.Часть вырученных средств было отправлено в фонд помощи пострадавшим.

Сет-лист 

Следующий трек-лист содержит в себе песни, исполненные на шоу от 10 июня 2018 года в городе Стокгольм:

Часть 1: «Manifesto»
 «Witness»
 «Roulette»
 «Dark Horse»
 «Chained to the Rhythm»
Часть 2: «Retrospective»
 «Act My Age (Remix)» [Интерлюдия]
 «Teenage Dream»
 «Hot n Cold»
 «Last Friday Night (T.G.I.F.)»
 «California Gurls»
 «I Kissed a Girl»
Часть 3: «Sexual Discovery»
 «Déjà Vu»
 «Tsunami»
 «E.T.»
 «Bon Appétit»
Часть 4: «Introspective»
 «Mind Maze (Remix)» [Интерлюдия]
 «Wide Awake»
 «Into Me You See»
 «Power»
Часть 5: «Emergence»
 «Part of Me»
 «Swish Swish»
 «Roar»
Часть 6: «The Finale»
 «Pendulum»
 «Firework»

Изменения 
 На некоторых концертах песня «Save as Draft» исполнялась перед «Power» и «Hey Hey Hey» перед «Part of Me».
 6 октября была исполнена акустическая версия песни «Part of Me», позже певица объяснила, что сделала это в память о жертвах Стрельбы в Лас-Вегасе 1 октября.
 18 марта 2018 на концерте в Рио-де-Жанейро, она исполнила «Unconditionally» в честь бразильской правозащитницы Мариэль Франку, которая была убита неделей ранее.
 До 27 марта 2018 вместо «Into Me You See» исполнялась «Thinking Of You».

Даты концертов

Отмененные шоу

Примечания

Ссылки 
 #WitnessTheFuture with Boys and Girls Clubs of America на KatyPerry.com

Концертные туры Кэти Перри
Концертные туры 2017 года
Концертные туры 2018 года